Debeli Lug est un toponyme qui peut désigner :
 Debeli Lug, un village de Serbie situé dans la municipalité de Majdanpek, district de Bor ;
 Debeli Lug, un village de Serbie situé dans la municipalité de Žitorađa, district de Toplica.